Aetobatus guttatus est une espèce de raie, de la famille des Myliobatidae.

Voir aussi

Liens externes 

 
 
 

Myliobatidae